Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2010 года — чемпионат по классическому многоборью по конькобежному спорту, который прошёл с 8 по 10 января 2010 года в Хамаре (Норвегия).

Ссылки 
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2010 на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Конькобежный спорт в Норвегии
2010
Конькобежный спорт
Конькобежный спорт
Январь 2010 года
Спорт в Норвегии в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Хамаре